Spor steht für:
 Spor (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ort in Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Feed Me (eigentlich Jonathan Gooch, * 1984), britischer Musikproduzent und DJ (einer der anderen Künstlernamen)